Иван Янков Маринов (; ) — болгарский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Европы.

Биография 
Иван Янков родился 7 июня 1951 года в селе Орешак Варненской области. С детства занимался борьбой.

Достижения 
 Серебряный призёр Олимпийских игр — 1980
 Бронзовый призёр чемпионата мира — бронза: 1978 
 Трёхкратный чемпион Европы — 1973, 1975 и 1978

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Болгарии
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы Европы по вольной борьбе